Гогличидзе () — грузинская фамилия. 

 Гогличидзе, Лео Зурабович (род. 1997) — российский футболист.
 Гогличидзе, Саба (род. 2004) — грузинский футболист.
 Гогличидзе, Эстатэ Шиоевич (род. 1949) — советский борец классического стиля.